Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 7-5, 6-1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (finale)
 Jelena Janković (campionessa)
 Nicole Vaidišová (ritirata per infortunio)
 Nadia Petrova (terzo turno; ritirata)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Serena Williams (quarti di finale)

 Daniela Hantuchová (semifinale)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Ana Ivanović (ritirata per infortunio)
 Li Na (ritirata per infortunio)
 Patty Schnyder (semifinale)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Tathiana Garbin (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Internazionali BNL d'Italia 2007